Kermadec peut désigner :

Patronymes 
 Eugène-Nestor de Kermadec ( - ), peintre cubiste et arbitre de tennis français
 Jean Brasseur-Kermadec (1914 - 1992), né Jean Brasseur, officier français né Belge, compagnon de la Libération sous le nom de « Kermadec »
 Liliane de Kermadec (1928-2020), cinéaste française

Huon de Kermadec
 Alain Huon de Kermadec (1907-1990), officier français 
 comte Amaury Huon de Kermadec (1927-), général français
 Anne-Marie Huon de Kermadec ( - ), mère d'Henry de Lesquen
 Artus Huon de Kermadec (1990-), officier français ;
 Tramber, de son vrai nom Bertrand Huon de Kermadec ( - ), auteur, dessinateur et scénariste français
 François-Pierre Huon de Kermadec (1726 - ), officier de marine français du 
 Georges Huon de Kermadec (1842-1920), officier français ;
 Georges Huon de Kermadec (1914-1993), officier français ;
 Hervé Huon de Kermadec (1906-1974), colonel français ;
 Hervé Huon de Kermadec (1877-1951), officier français ;
 Jean-Marie Huon de Kermadec (1747 - 1796), navigateur français
 Jean-Michel Huon de Kermadec ( - ), navigateur français du 
 Patrick Huon de Kermadec (1937-), colonel français ;
 Vincent Huon de Kermadec (1671-1746), officier de marine français.
 Monique Huon de Kermadec, psychologue et psychanalyste française

Toponymes 
 les îles Kermadec, un archipel de Nouvelle-Zélande dans l'océan Pacifique ;
 la plaque des Kermadec, une plaque tectonique dans l'océan Pacifique ;
 la fosse des Kermadec, une fosse océanique longeant les îles Kermadec.